VSV steht für:
 Verband Schweizer Volksmusik
 Verbraucherschutzverein, von Peter Kolba, Österreich
 Vereinigte Schiffs-Versicherung, Versicherungsunternehmen von gewerblich genutzten Binnenschiffen in Deutschland
 Vertrauensschadenversicherung
 Vesicular stomatitis virus, der Erreger einer Krankheit bei Huftieren
 Villacher Sportverein, siehe EC VSV und VSV Unihockey
 Volleyball-Sportverein, siehe 1. VSV Jena 90
 Vorschriftensammlung für die Verwaltung, eine Loseblattsammlung der wichtigsten Gesetze und Verordnungen des Bundes und der Bundesländer in Deutschland
 Vor-Seiten-Verhältnis der Strahlungscharakteristik einer Antenne, siehe Antennendiagramm #Vor-Seiten-Verhältnis
 SCAT Airlines (ICAO-Code), kasachische Fluggesellschaft

vsv steht für:
 Llengua de signes valenciana (ISO-639-3-Code), valenzianische Gebärdensprache

Abkürzung